Acholi (ou Acoli) peut désigner :
 Acholi, un peuple d'Ouganda et du Soudan du Sud ;
 acholi, leur langue.